Дуе може да се односи на:

 Дуе (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Дуе (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Дуе ла Фонтен, насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара